Азиатские куропатки  — подсемейство птиц, включающее наиболее базальных представителей семейства фазановых (Phasianidae). Ранее многие систематики относили азиатских куропаток к подсемейству куропатковых (Perdicinae), но более поздние исследования исключили монофилию этой группы. Согласно  (2013 г.; 4-е издание), азиатские куропатки включают пять родов фазановых, тогда как все остальные представители семейства входят в подсемейство Phasianinae.

В основном азиатские куропатки обитают в Восточной и Юго-Восточной Азии. Базальный род Xenoperdix содержит два вида, эндемичные для двух горных хребтов в Танзании.

Классификация

Филогения 
Кладограмма, приведённая ниже, основана на исследовании ультраконсервативных элементов ДНК Де Чена и соавторов (2021). Названия подсемейств указаны согласно Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Количество видов дано в соответствии со списком, составленным ,  и Дэвидом Донскером от имени Международного союза орнитологов.

Согласно оценке, приведённой в исследовании, расхождение между двумя основными кладами фазановых (Rollulinae и Phasianinae) произошло в эоцене или олигоцене, около  назад

Примечания